On Fire – singolo dei Van Halen del 1978
 On Fire – album degli Stetsasonic del 1986
 On Fire – album di Michel Camilo del 1989
 On Fire – album dei Galaxie 500 del 1989
 On Fire – album dei Black 47 del 2001
 On Fire – album degli Spiritual Beggars del 2002
 On Fire – singolo di Lloyd Banks del 2003, dall'album The Hunger for More
 On Fire – album dei The Higher del 2007
 On Fire – singolo di Lil Wayne del 2009, dall'album Rebirth
 On Fire – album dei Mastercastle del 2013
 On Fire – singolo dei The Roop del 2020